Buttgereit ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Buttgereit (1932–2010), deutscher Unternehmer
 Jörg Buttgereit (* 1963), deutscher Autor und Filmregisseur
 Werner Buttgereit (* 1959), deutscher Fußballspieler